Marlton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Marlton (Maryland)
Marlton (New Jersey)